Йонссон — фамилия (для исландцев — отчество). Известные носители:
 Йонссон, Йенс (род. 1993) — датский футболист.
 Йонссон, Йорген (род. 1972) — профессиональный шведский хоккеист, нападающий.
 Йонссон, Кенни (род. 1974) — шведский хоккеист, защитник.
 Йонссон, Кнут (? — 1347) — шведский государственный деятель, дротс Швеции в 1311—1314 и 1322—1333 годах.
 Кристинн Йонссон (род. 1990) — исландский футболист, защитник.
 Йонссон, Кристофер (род. 1972) — шведский рок-музыкант, гитарист, основатель и лидер группы Therion.
 Рикхардур Йонссон (1929—2017) — исландский футболист, нападающий.
 Йонссон, Ульрика (род. 1967) — английская журналистка и телеведущая.
 Йонссон, Юлиан (род. 1975) — фарерский футболист и тренер, полузащитник.
 Йонссон, Ян (род. 1960) — шведский футболист, защитник.

См. также 
 Йонсон
 Йоунссон
 Юнссон
 Юнсон